Гиле (Пољска) (нем. Хилф), село
 Амар Јашарспахић, уметничко име певача
 Гаврило (име), верзија овог имена
 Гилеј (презиме) (енгл. ; алт. транскр.: Џајл), презиме у америчком енглеском